Valcke(n)steyn, Valcke(n)steijn of Valcke(n)stein verwijzen naar:

Slot Valckesteyn, voormalig kasteel in Poortugaal
Valckenstein (Utrecht), stadskasteel in Utrecht

Zie ook
Valkenstijn, landgoed in Assen.